Breitfelder ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Breitfelder (* 1981), deutscher Schauspieler
 Danny Breitfelder (* 1997), deutscher Fußballspieler